Clavoporidae är en familj av mossdjur. Clavoporidae ingår i ordningen Ctenostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Clavoporidae finns 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Clavoporidae